St. Markus und Maria steht für:
 St. Markus und Mariä (Wolkshausen), Gaukönigshofen, Bayern
 Münster St. Maria und Markus (Reichenau-Mittelzell), Reichenau im Bodensee